Wybory regionalne w Brandenburgii w 1946 roku – wygrana SED (43,9%)
 Wybory regionalne w Brandenburgii w 1950 roku – wygrana SED
 Wybory regionalne w Brandenburgii w 1990 roku – wygrana SPD (38,21%)
 Wybory regionalne w Brandenburgii w 1994 roku – wygrana SPD (54,14%)
 Wybory regionalne w Brandenburgii w 1999 roku – wygrana SPD (39,33%)
 Wybory regionalne w Brandenburgii w 2004 roku – wygrana SPD (31,91%)
 Wybory regionalne w Brandenburgii w 2009 roku – wygrana SPD (33,00%)

Zobacz też 
 Wybory komunalne w Brandenburgii